St. Elmo’s Fire steht für:

 St. Elmo’s Fire (Man in Motion), Lied von John Parr (1985)
 St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief, US-amerikanischer Film von Joel Schumacher (1985)

Siehe auch:
 Elmsfeuer, Lichterscheinung